Попис становништва општине Вис по насељеним мјестима, 1991. године

 површина: 101 -{km²}-
 бр. становника: 4.354
 бр. насељених мјеста: 15

Национални састав по насељеним мјестима, 1991. 

Апсолутна етничка већина:

{| border="1" cellpadding="7" cellspacing="0" style="margin: 10px 0 10px 25px; background: #f9f9f9; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 85%; float: center;"
|- style="background: #E9E9E9"
|colspan ="7" style="background: bgcolor="#F28500" | Национални састав становништва општине Вис, по насељеним мјестима, према попису из 1991.
|-
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" | насељено мјесто|style="background: bgcolor="#FFFF00" | укупно 
|style="background: bgcolor="#4169E1" | Хрвати|style="background: bgcolor="#FF0000" | Срби
|style="background: bgcolor="#C71585" | Југословени|style="background: bgcolor="#CC7722" | остали 
 |-
| rowspan="1" | Бишево
|14 
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 9
|0
|0
|5
|-
| rowspan="1" | Боровик
|17 
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 16
|0
|0
|1
|-
| rowspan="1" | Вис 
| 1.932
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 1.626
|64
|105
|137
|-
| rowspan="1" | Драчево Поље
|11
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 11
|0
|0
|0
|-
| rowspan="1" | Жена Глава
|70
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 66
|0
|0
|4
|-
| rowspan="1" | Комижа
| 2.032
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 1.840
|35
|32
|125
|-
| rowspan="1" | Мариње Земље
|39
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 38
|0
|0
|1
|-
| rowspan="1" | Окључна
|11
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 11
|0
|0
|0
|-
| rowspan="1" | Плиско Поље
|21
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 20
|0
|0
|1
|-
| rowspan="1" | Подсеље
|31
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 29
|0
|0
|2
|-
| rowspan="1" | Подстражје 
|36
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 33
|2
|0
|1
|-
| rowspan="1" | Подхумље
|60
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 56
|0
|0
|4
|-	
| rowspan="1" | Подшпиље
|42
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 42
|0
|0
|0
|-
| rowspan="1" | Рукавац
|36
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 28
|0
|3
|5
|-
| rowspan="1" | Свети Андрија
|2
|0
|0
|0
|style="background: bgcolor="#CC7722" | 2
|-
| rowspan="1" | укупно
| 4.354
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 3.825  
|101 
|140 
|288 
|}

Извори 
 ЦД-РОМ: Насеља и становништво РХ 1857—2001. године, Државни завод за статистику Републике Хрватске, Загреб, 2005.

Вис
Вис